Lucio Mariani (1865-1924) – archeologo e docente italiano
Lucio Mariani (1936-2016) – poeta italiano